DRDOS steht für:
 DR-DOS, ein PC-kompatibles DOS-Betriebssystem
 Distributed Reflection Denial of Service (DRDoS), eine besondere Form des Denial-of-Service-Angriffs

DRDOS